Vayu significa:

Vayu, dios del viento en la religión hinduista; o
Vayu, nombre asturiano de la parroquia Bayo (España), de 144 habitantes.